Wakker! is sinds 2017 de ochtendshow op de radio bij Omroep Brabant. Gestart als een crossmediale uitzending, gepresenteerd door Maarten Kortlever en Tessel Linders. Dit was echter geen groot succes en daarom is het vanaf 2018 een dedicated radioprogramma geworden. Linders stopte met presenteren en Kortlever maakte er een jaar een soloprogramma van.

In 2019 hebben Koen Wijn, Daisy Schalkens en Niek de Vries aan het programma overgenomen. Door een radicale koerswijziging lag de focus vanaf dat moment op muziek en gezelligheid. Nieuws is een belangrijke ader, maar in tegenstelling tot het ‘oude’ Wakker! komt nieuws op een andere manier aan bod. Geen lange reportages, maar momenten om de luisteraar bij te praten.

De luisteraar staat centraal. Door veelvuldig en intensief contact proberen de makers die onderwerpen aan te snijden die de luisteraar bezighoudt of amuseert.

Rolverdeling 

Koen Wijn is de DJ, Daisy Schalkens de producer en Niek de Vries de nieuwslezer.

Vaste onderdelen 

 De weekendplannen van John de Bever
 Het filespel
 Worstenbrood Woensdag
 De ochtendkranten met Benno van Vugt
 Analyse Eredivisie met Willy en Rene van de Kerkhof
 Grapje op de vrijdag
 Weet ie het, zeet ie het of hangt ie op?

Nederlands radioprogramma